Slovo Masty má několik významů:
 Masty (Bílý Újezd) – vesnice v okrese Rychnov nad Kněžnou, katastrální území a část obce Bílý Újezd
 Masty (Bělorusko) – město v Bělorusku
 Masty (album) – druhé album Aliho Zafara

 TV Masty – individuální televizní společnost v Pákistánu
 Masty Huba – dokumentární film o emigrantu z východní Evropy
 Dr Jerome Masty, DVM, MS, PhD, Associate Professor oddělení veterinárních biologických věd na Ohijské státní univerzitě, m. j. autor knih Veterinary Equine Anatomy: Form and Function a Atlas of Equine Anatomy: A Fundamental and Applied Approach

Externí odkazy